Polieukt – imię męskie,
 Polieukt – święty chrześcijański, męczennik z III w.,
 Polieukt – dramat Pierre'a Corneille'a wystawiony w sezonie 1642/1643,
 Polieukt – opera Gaetano Donizettiego z 1838 roku.
 Polieukt (1817-1906) – rosyjski biskup prawosławny

Strony ujednoznaczniające